Contea di Forest o Forest County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Forest – Pennsylvania
 Contea di Forest – Wisconsin